Заноага има више значења:

 Заноага (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Заноага (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Заноага (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији